Artavasdes ist der Name folgender Personen:
 Artavasdes I. (Armenien), Sohn des Artaxias I., König von Armenien zwischen 160 und 120 v. Chr.
 Artavasdes II. (Armenien) († 30 v. Chr.), Sohn des Tigranes II., König von Armenien (55 bis 34 v. Chr.)
 Artavasdes III., Sohn des Artavasdes II. von Armenien, kurz vor Christi Geburt erfolgloser Prätendent um den armenischen Thron
 Artavasdes IV. († kurz nach 2 n. Chr.), Sohn des Ariobarzanes, König von Armenien seit 2 n. Chr., aber bald ermordet

 Artavasdes I. (Atropatene), um 220 v. Chr. König von Media Atropatene
 Artavasdes II. (Atropatene) (* vor 59 v. Chr.; † Rom kurz vor 20 v. Chr.), Sohn des Ariobarzanes I. von Atropatene